Никлас Йенсен: Йенсен, Никлас (род. 1974) — датский футболист.
 Йенсен, Никлас (род. 1993) — датский хоккеист.